! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 28001–28100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 28101–28200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 28201–28300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 28301–28400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 28401–28500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 28501–28600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 28601–28700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 28701–28800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 28801–28900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 28901–29000 [ editare]

Lista planetelor minore (028001-029000)